Гидель () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Лорьян.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли все коммуны упраздненного кантона Плуэ и отдельные коммуны упраздненных кантона Пон-Скорф и Энбон.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Бюбри (2 317 чел.)
 Гидель (11 767 чел.)
 Жестель (2 637 чел.)
 Калан (1 233 чел.)
 Кистиник (1 416 чел.)
 Клегер (3 298 чел.)
 Ланводан (801 чел.)
 Плуэ (5 792 чел.)
 Пон-Скорф (3 844 чел.)
 Энгиньель (2 185 чел.)
 Энзензак-Локрист (6 548 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 30,7 % голосов против 24,2 % у Марин Ле Пен и 17,6 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 60,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 27,9 %, Марин Ле Пен – 18,7 %, Жан-Люк Меланшон – 18,1 %, Франсуа Фийон – 17,2 %; 2 тур: Макрон – 70,4 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 29,4 %, Николя Саркози — 25,0 %, Марин Ле Пен — 16,1 %; 2 тур: Олланд — 54,6 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют вице-мэр коммуны Гидель Франсуаза Баллестер (Françoise Ballester) (Разные правые) и мэр коммуны Плуэ Гвен Ле Не (Gwenn Le Nay) (Союз демократов и независимых).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан